Puede referirse a:
 Horacio López Salgado, futbolista mexicano.
 Horacio López Usera, baloncenstista uruguayo.